Sedalia kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Sedalia (Colorado)
Sedalia (Missouri)
Sedalia (North Carolina)

Maar is tevens een compositie van het Volendamse duo Tol & Tol